Astronomia: un nom informal per a referir-se a S/2005 (2003 UB313) 1, satèl·lit de l'objecte transneptunià 2003 UB313.
 Televisió: un personatge de la sèrie de televisió: Xena, la princesa guerrera.
 Cinema: Gabrielle (pel·lícula) de Patrice Chéreau